(The) Skeleton Key(s) kan verwijzen naar:

 De film uit 2005: The Skeleton Key (film)
 Het derde deel van de Alex Rider-serie: Skeleton Key (boek) (ook: Cayo Esquelito)
 De band: Skeleton Key (band)
 Het album Skeleton keys van Iain Matthews
 De aflevering Skeleton Key van Homicide, zie Lijst van afleveringen van Homicide

Zie ook 
 Loper (sleutel)